Сезон ФК «Валенсія» 2011—2012 - 94-й за ліком сезон футбольного клубу Валенсія і його 25-й поспіль сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Для Унаї Емері це був четвертий сезон на посаді головного тренера команди.

Склад команди

Гравці 
Номери подано згідно з офіційним сайтом: www.valenciacf.com

В оренді в іншому клубі

Докладна інформація про склад 

Нотатки: (d), дебют в основній команді в офіційному матчі

Трансфери

Прийшли 

Сумарні витрати:  €27,400,000

Пішли 

Загальний прибуток:  €40,500,000

Статистика гравців

Статистика гравців 

{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
!width=30|
!width=30|Поз.
!width=110|Гравець
!width=30|
!width=30|
!width=30|
!width=30|
!width=40|
!width=40|
!width=40|
!width=40|
!width=40|
!width=40|
!width=40|
!width=40|
!width=40|
!align=left|Нотатки

Для воротарів наведено пропущені голи

Дисциплінарні покарання 
Враховуючи всі офіційні матчі. Розташовано за номером на футболці.

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Усі турніри

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Ліга чемпіонів УЄФА

Груповий турнір

Ліга Європи УЄФА

Плей-оф

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Примітки

Посилання 
 Official website 

Валенсія
2011—2012